Redundantie
 Redundantie (cryptografie)
 Redundantie (informatietheorie)
 Redundantie (taalkunde)
 Tautologie (stijlfiguur), verwant is het pleonasme, beide zijn vormen van redundantie
 Pleonasme, verwant is het tautologie, beide zijn vormen van redundantie
 Redundant array of independent disks
 Logische redundantie

 Cyclic redundancy check, doorverwijzing vanaf Cyclische Redundantie Controle
 Dynamisch positioneringssysteem, zie subkop Redundantie